Алексей Волошин: Волошин, Алексей Иванович (1951—2020) — украинский учёный в технической области.
 Волошин, Алексей Прохорович (1920—2020) — советский офицер-артиллерист, Герой Советского Союза.